Die Saison 2021/22 der Bayernliga war die 77. Spielzeit der Fußball-Bayernliga und die 13. als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 23. Juli 2021 eröffnet und am 21. Mai 2022 beendet. Ende November 2021 beschloss der BFV aufgrund der erneut angespannten Pandemielage den verfrühten Gang in die Winterpause.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
Am 18. Mai 2021 wurde final über den Abbruch der Spielzeit 2019–21 entschieden. Aufsteigen durften die beiden quotientenstärksten Teilnehmer (der SC Eltersdorf und der FC Pipinsried), wohingegen aus der Regionalliga mit dem VfR Garching lediglich ein Team in die Bayernliga absteigen musste. Mit dem SV Vatan Spor Aschaffenburg, dem 1. SC Feucht, dem FC Gundelfingen, dem VfB Hallbergmoos sowie dem ASV Neumarkt kamen hingegen fünf neue Mannschaften aus der sechstklassigen Landesliga hinzu.

Teilnehmer und Staffeleinteilung 

An der Saison 2021/22 nahmen 37 Vereine, verteilt auf zwei Staffeln (Nord und Süd), teil. Die genaue Staffeleinteilung wurde durch den BFV am 31. Mai 2021 veröffentlicht.

 der Absteiger aus der Regionalliga Bayern 2019–21:
 VfR Garching (Staffel Süd)

 die verbliebenen Mannschaften aus der Staffel Nord der Bayernliga 2019–21 (alle Staffel Nord):
 DJK Vilzing
 SV Seligenporten
 TSV Großbardorf
 DJK Ammerthal
 SpVgg Ansbach 09
 Würzburger FV
 FC Eintracht Bamberg
 DJK Gebenbach
 ATSV Erlangen
 ASV Cham
 TSV Abtswind
 SpVgg Bayern Hof
 DJK Don Bosco Bamberg
 1. FC Sand
 TSV Karlburg
 die verbliebenen Mannschaften aus der Staffel Süd der Bayernliga 2019–21 (alle Staffel Süd):
 FC Deisenhofen
 TSV 1880 Wasserburg
 FC Ingolstadt 04 II
 TSV 1874 Kottern
 TSV Schwabmünchen
 TSV 1860 München II
 Türkspor Augsburg
 SV Kirchanschöring
 FC Ismaning
 SV Donaustauf
 SSV Jahn Regensburg II
 TSV Dachau 1865
 SpVgg Hankofen-Hailing
 TSV Landsberg
 SV Pullach
 TSV Schwaben Augsburg
 die quotientenstärksten Teilnehmer der fünf Staffeln der Landesliga Bayern 2019–21:
 SV Vatan Spor Aschaffenburg (Staffel Nord)
 1. SC Feucht (Staffel Nord)
 FC Gundelfingen (Staffel Süd)
 VfB Hallbergmoos (Staffel Süd)
 ASV Neumarkt (Staffel Nord)

Staffel Nord

Tabelle 
Bei der Berechnung gilt laut Spielordnung des BFV der direkte Vergleich.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Staffel Süd

Tabelle 
Bei der Berechnung gilt laut Spielordnung des BFV der direkte Vergleich.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegationsrunde zur Bayernliga 
In der Relegationsrunde zur Bayernliga ermitteln die fünf Vizemeister der Landesliga, die Tabellen-17., Tabellen-16. und Tabellen-15. der beiden Bayernliga-Staffeln sowie der quotientenschlechtere Tabellen-14. der Bayernliga-Staffeln (in dieser Saison der Vertreter der Staffel Nord) drei Teilnehmer an der Bayernliga-Saison 2022/23 in drei regionalen Vierergruppen. Es wurden sechs Begegnungen gelost, die im alten Europapokalmodus mit Hin- und Rückspiel ausgetragen werden. Der jeweilige Sieger zieht in die zweite Runde seiner Gruppe ein. Die drei Sieger der jeweiligen 2. Runde spielen in der kommenden Saison in der Bayernliga. 

Folgende Mannschaften qualifizierten sich für die Relegationsspiele:

Die Auslosung ergab folgende Spiele:

Gruppe Nord

1. Runde 

|}

2. Runde 

|}

Gruppe Mitte

1. Runde 

|}

2. Runde 

|}

Gruppe Süd

1. Runde 

|}

2. Runde 

|}

Einzelnachweise 

2021
Fußballsaison 2021/22